

Жартитобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сариагаський район, Туркестанська область
 Жартитобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сузацький район, Туркестанська область

Дивись також 
 Жартитобе